Чёрный дельфи́н — многозначный термин:

 Чёрные дельфины — название рода дельфинов, они же гринды.
 Чёрный дельфин — то же, что и белобрюхий дельфин.
 «Чёрный дельфин» — неофициальное название российской исправительной колонии особого режима для пожизненно осуждённых, располагающейся в Соль-Илецке.